Wahlkreis Altenburg steht für folgende ehemalige Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Altenburg I
 Wahlkreis Schmölln – Altenburg II